Bornheim (Noordrijn-Westfalen), een plaats en gemeente in Noordrijn-Westfalen
Bornheim (Rheinhessen) in Rijnland-Palts
Bornheim (Rijnland-Palts) in Rijnland-Palts
Frankfurt-Bornheim, een stadsdeel van Frankfurt am Main